Гуральня (от  — винокурня):
 Гуральня (Винницкая область) — посёлок в Тульчинском районе Винницкой области Украины.
 Гуральня (Львовская область) — село в Перемышлянском районе Львовской области Украины.